Кубок Кіпру з футболу 2013–2014 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобув АПОЕЛ.

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2013

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/22 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/29 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/29 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 січня  2014

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/22 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/29 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/29 січня  2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 січня  2014

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 лютого 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 лютого/12 березня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/9 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 

2013–2014
Кіпр
Кіпр